yue – język/dialekt chiński
 standardowy język kantoński
 Yue – ludy
 Yue – państwo w dawnych Chinach